Twinkle puede referirse a:

 Twinkle Twinkle Little Star, poema del siglo XVIII
 Twinkle Stars, manga
 Twinkle, revista británica
 Twinkle Khanna, actriz india
 Twinkle, EP del grupo femenino surcoreano Girls' Generation-TTS.